Morena steht für
 eine Gestalt der slawischen Mythologie, siehe Morena
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, siehe Morena (Indien)
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, siehe Morena (Distrikt)

Morena steht für folgende politische Parteien Lateinamerikas:
 Argentinien: Movimiento de Renovación Nacional (MO.RE.NA), politische und soziale Bewegung
 Kolumbien: Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA), gegründet 1989
 Mexiko: Movimiento Regeneración Nacional (morena), linke mexikanische Partei, die seit Dezember 2018 den Präsidenten Mexikos stellt
 Panama: Movimiento de Renovación Nacional, neoliberale Partei

Morena ist der Familienname folgender Personen:
Acerbus Morena († 1167), italienischer Chronist und Richter in Lodi
 Berta Morena († 1952), deutsche Kammersängerin und Hofopernsängerin
 Claudio Morena (* 1969), uruguayischer Fußballspieler
 Cris Morena (* 1956), argentinische Fernsehproduzentin, Schauspielerin, Komponistin, Songwriterin, Musikproduzentin, Fashion-Model
 Erna Morena (1885–1962), deutsche Filmschauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin
 Fabio Morena (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Felipe de la Morena y Calvet (* 1927), spanischer Diplomat
 Fernando Morena (* 1952), uruguayischer Fußballspieler
 Lolita Morena (* 1960), Schweizer Model, Schauspielerin und Moderatorin
 Otto Morena (um 1100–nach 1174), italienischer Historiker
 Rosa Morena (1941–2019; als Manuela Otilia Pulgarín González), spanische Popsängerin und Schauspielerin